Michael Bloomfield (ruimtevaarder), Amerikaans astronaut
 Michael Bloomfield (muzikant), Amerikaans muzikant